Мкхондо (Mkhondo) — местный муниципалитет в районе Герт Сибанде провинции Мпумаланга (ЮАР). Административный центр — Пит-Ретиф. Муниципалитет назван по протекающей через него реке Мкхондо.

В XIX веке на этой территории некоторое время существовало крошечное бурское государство Клейн Врейстат.

Основные районы 
Перепись 2001 года:

Примечания 

Местные муниципалитеты ЮАР
Мпумаланга